

Biografia e carriera
Randall Zisk è stato sposato dal 1993 al 1996 (anno del divorzio) con Jennifer Grant, figlia dell'attore Cary Grant e dell'attrice Dyan Cannon, ed è fratello del regista e produttore Craig Zisk.

Randy ha frequentato la St. Mark's School of Texas a Dallas e successivamente si è laureato alla University of Southern California di Los Angeles.

Filmografia come Randall Zisk

Produttore - coproduttore - produttore associato

Film TV

 Nick's Game (1993)

Serie TV

 Heart of the City (1 episodio) (1986)
 CBS Summer Playhouse (2 episodi) (1987-1988)
 Voci nella notte (60 episodi) (1988-1990)
 Ragionevoli dubbi (44 episodi) (1991-1993)
 Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman (41 episodi) (1994-1996)
 Charlie Grace (8 episodi) (1995-1996)
 The Visitor (serie) (1997)
 Opposite Sex (serie) (2000)
 Gideon's Crossing (serie) (2000)
 Little Monk (1 episodio) (2009)
 Detective Monk (1 episodio) (2002)

Regista

Cortometraggio

 Maybe It's in the Water (2006)

Film TV

 La guerra di Eddie (1994)
 Golden Gate (1994)
 Uncle Nigel (2010)

Serie TV

 Voci nella notte (2 episodi) (1990-1991)
 Ragionevoli dubbi (8 episodi) (1991-1993)
 Indagini pericolose (1 episodio) (1992)
 Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman (6 episodi) (1993-1995)
 Paradise (episodi sconosciuti) (1995)
 Charlie Grace (2 episodi) (1995)
 High Incident (episodi sconosciuti) (1996)
 Codice d'emergenza (episodi sconosciuti) (1996)
 EZ Streets (1 episodio) (1996)
 Millennium (1 episodio) (1996)
 Murder One (1 episodio) (1996)
 Ultime dal cielo (1 episodio) (1996)
 Chicago Hope (1 episodio) (1997)
 Gli specialisti (1 episodio) (1997)
 The Visitor (2 episodi) (1997)
 The Net (episodi sconosciuti) (1998)
 Fantasilandia (1 episodio) (1998)
 Providence (3 episodi) (1999-2000)
 Felicity (1 episodio) (2000)
 Opposite Sex (episodi sconosciuti) (2000)
 Gideon's Crossing (episodi sconosciuti) (2000)
 The Agency (3 episodi) (2001)
 Squadra Med - Il coraggio delle donne (1 episodio) (2001)
 American Dreams (4 episodi) (2002-2004)
 Senza traccia (1 episodio) (2004)
 Mister Sterling (1 episodio) (2003)
 Miss Match (1 episodio) (2003)
 The Virgin of Akron, Ohio (1 episodio) (2007)
 Little Monk (5 episodi) (2009)

Sceneggiatore

Cortometraggi

 Maybe It's in the Water (2006)

Serie TV

 Fathers and Sons (1 episodio) (1986)
 Voci nella notte (3 episodi) (1989-1990)
 Ragionevoli dubbi (1 episodio) (1992)

Film TV

Filmografia come Randy Zisk

Produttore - coproduttore - produttore associato

Cortometraggio

 W*A*L*T*E*R (1984)

Serie TV

 Cracker (2 episodi) (1999)
 Demon Town (9 episodi) (2002)
 Little Monk (5 episodi) (2009)
 Detective Monk (112 episodi) (2003-2009)
 Off the Map (4 episodi) (2011)

Regista

Serie TV

 Murder One (2 episodi) (1996-1997)
 N.Y.P.D. (2 episodi) (1996-1997)
 Ultime dal cielo (2 episodi) (1997-1998)
 Demon Town (3 episodi) (2002)
 Odyssey 5 (2 episodi) (2002)
 Detective Monk (35 episodi) (2002-2009)
 John Doe (1 episodio) (2003)
 Senza traccia (5 episodi) (2003-2006)
 Dr. House - Medical Division (1 episodio) (2005)
 Prison Break (1 episodio) (2005)
 Conviction (1 episodio) (2006)
 Desperate Housewives (3 episodi) (2006-2012)
 Weeds (1 episodio) (2007)
 Grey's Anatomy (4 episodi) (2007-2009-in produzione)
 Little Monk (4 episodi) (2009)
 Memphis Beat (2 episodi) (2010-2011)
 The Glades (2 episodi) (2010-2012-in produzione)
 Off the Map (5 episodi) (2011)
 Private Practice (1 episodio) (2011-in produzione)
 Suburgatory (2 episodi) (2011-2012-in produzione)
 Rizzoli & Isles (2 episodi) (2011-2012-in produzione)
 The Mentalist (4 episodi) (2011-2013-in produzione)
 Amiche Nemiche (1 episodio) (2012)
 Dallas (1 episodio) (2012-in produzione)
 Revenge (2 episodi) (2012-in produzione)
 The Mob Doctor (1 episodio) (2012-in produzione)

Note

Collegamenti esterni
 
Randy Zisk su Facebook